Mäntykari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Mäntykari (ö i Kymmenedalen, lat 60,48, long 27,10),  (1 ha)
2. Mäntykari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,36, long 27,29),  (7 ha)
3. Tallskär, Nyland,  (3 ha)
4. Tallgrundet, Egentliga Finland,  (2 ha)
5. Mäntykari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,37, long 21,63),  (3 ha)
6. Mäntykari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen),  (3 ha)

Se även
Mäntysaari

Robotskapade Finlandförgreningar